Ikeq bezeichnet:
 Ikeq (Bucht) (Meteorbugt), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ikeq (Fjord, Alilaat), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikeq (Fjord, Ammassalik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikeq (Fjord, bei Pikiittit) (Køge Bugt), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikeq (Fjord, Upernavik) (Upernavik Isfjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikeq (Sund, Maniitsoq) (Gl. Sukkertoppen Fjord), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikeq (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland